

Новополтавська сільська рада — сільське поселення, Ключівський район, Алтайський край

Новополтавська сільська рада — сільська рада, Донецька область, Костянтинівський район
 Новополтавська сільська рада — сільська рада, Запорізька область, Чернігівський район
 Новополтавська сільська рада — сільська рада, Миколаївська область, Новобузький район